Bălănești ist der Name

 mehrerer Orte in Rumänien:
 Bălănești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Bălănești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Bălănești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Bălănești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Bălănești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Bălănești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

 eines Ortes in der Republik Moldau:
 Bălănești (Nisporeni), Dorf im Rajon Nisporeni

 eines Berges in der Republik Moldau:
 Dealul Bălănești